rogatka – zapora drogowa
 rogatka – budynek, w którym dawniej pobierano opłaty za wjazd do miasta
 Rogatka – wzniesienie w Polsce, w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich
 rogatka (Balistes vetula) – gatunek ryby z rodziny rogatnicowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 1 podstawowa

 Rogatka – część miasta Szczecin
 Rogatka – część miasta Terespol
 Rogatka – wieś w woj. lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dubienka
 Rogatka – część wsi Wierzba w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Rogatka – część wsi Wieruszyce w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Rogatka – część wsi Ubrzeż w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Rogatka – przysiółek wsi Zalas w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Rogatka – część wsi Chocznia w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Rogatka – część wsi Klecza Dolna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Rogatka – część wsi Łacha w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Rogatka – część wsi Biała w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Rogatka – część wsi Wierbka w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Rogatka – przysiółek wsi Łosienek w woj. świętokrzyskim, w pow. kielecki, w gminie Piekoszów
 Rogatka – część wsi Radostów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Rogatka – część wsi Zbrojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Rogatka – przysiółek wsi Mostki w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Suchedniów
 Rogatka – część wsi Jabłonica w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów

Inne 
 Rogatka – osiedle miasta Kalisz

Zobacz też 
 Rogatki
 rogatek